Диана Рут Джонсон (, род. 25 июля 1966, Нортуич, Чешир, Англия, Великобритания) — британский политический деятель. Член Лейбористской партии. Член парламента Великобритании от избирательного округа Северный Кингстон-апон-Халл с 5 мая 2005 года. В прошлом — парламентский заместитель государственного секретаря по делам школ при премьер-министре Гордоне Брауне в 2009—2010 гг., помощник парламентского организатора в правительстве. Член Лондонской ассамблеи в 2003—2004 гг. Дама-командор ордена Британской империи.

Биография 
Родилась 25 июля 1966 года в городе Нортуич в графстве Чешир. Её отец Эрик по возвращении со службы на военно-морском флоте основал электрическую компанию в  близ Нортуича.

Диана училась в женской гимназии графства Чешир в деревне , затем в 1982—1984 гг. в  в Нортуиче, где изучала историю, английский язык и экономику. Получила степень бакалавра права в Университете Брунеля в городе в . В 1991 году стала барристером.

В 1994—2002 гг. была советником в лондонском боро Тауэр-Хамлетс, возглавляла отдел социальных служб. После отставки , который стал председателем , стала 1 марта 2003 года членом Лондонской ассамблеи, так как была следующей в списке по результатам выборов в Лондонскую ассамблею 2000 года. Не баллотировалась на переизбрание на выборах в Лондонскую ассамблею 2004 года.

Участвовала как кандидат в округе Брентвуд и Огар на парламентских выборах 2001 года, не прошла в парламент. По результатам парламентских выборов 2005 года избрана членом парламента в округе Северный Кингстон-апон-Халл, сменив . Стала первой женщиной-депутатом от округа. Переизбрана в 2010 году. В 2014 году по  внесла законопроект, который требует, чтобы образование в области секса и взаимоотношений, включая обсуждение таких вопросов, как согласие на секс, было обязательной частью национальной учебной программы.

В ноябре 2005 года назначена парламентским личным секретарём государственного секретаря пенсий  при премьере Тони Блэре. В 2007 году стала помощником парламентского организатора. В июне 2009 года одновременно стала парламентским заместителем государственного секретаря по делам школ в Министерстве по делам детей, школ и семей при премьер-министре Гордоне Брауне.

В сентябре 2015 года, после того как Джереми Корбин стал лидером парламентской оппозиции, назначена теневым министром иностранных дел и по делам Содружества наций Великобритании. По итогам референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе в июне 2016 года вместе с коллегами по партии ушла в отставку из теневого правительства. Поддерживала кандидатуру Оуэна Смита на выборах председателя Лейбористской партии в 2016 году.

9 декабря 2020 года по «правилу десяти минут» представила законопроект о «шведской модели борьбы с проституцией», который запрещает проституцию, наказывает клиентов проституток и сайты, рекламирующие проституцию.

В 2020 году стала дамой-командором ордена Британской империи.

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-политики Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года